Línea 45 puede referirse a:
 Línea 45 de colectivos de Buenos Aires, Argentina.
 Línea 45 de autobuses de Madrid, España.
 Línea 45 de autobuses urbanos de San Sebastián, España.
 Línea 45 de los Transportes Urbanos de Zaragoza, España.
 Línea 45 de Movibus en la Región de Murcia, España.